A90 bzw. A 90 steht für:
 Agosta-Klasse (1977), eine in Frankreich gebaute U-Boot-Klasse
 Austin A90, ein Automodell
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Kako-Sprachen

Straßen:
 Bundesautobahn 90, nicht realisierte Autobahn in Bayern
 Aftokinitodromos 90 auf Kreta, Griechenland
 A90 (Italien), eine Autobahn in Italien
 A90 road, eine Fernverkehrsstraße in Schottland

A-90 steht für:
 A-90 Orljonok, ein sowjetisches Bodeneffektfahrzeug
 Roland A-90, ein Masterkeyboard

A90